Sébastien Perez ou Sébastien Pérez peut désigner :
 Sébastien Pérez (1973-), footballeur français ;
 Sébastien Perez (1975-), écrivain français.